Семиволос Владислав Олегович — старший сержант Збройних сил України, кавалер ордена «За мужність» ІІІ ступеня.
 Семиволос Іван Терентійович (1909—1943) — український поет доби Розстріляного відродження. Жертва сталінського терору.
 Семиволос Олексій Ілліч (1912—1986) — новатор виробництва, гірник. Депутат Верховної Ради СРСР 2—4-го скликань. Лауреат Сталінської премії.

Примітки 

Українські прізвища